Gerada ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Gerada (1920–2011), maltesischer Bischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Mariano Gerada (1766–1823), maltesischer Bildhauer
 Simon Gerada, australischer Tennisspieler